José Jorge Federico Ernesto Carlos de Sajonia-Altemburgo (en alemán, Joseph Georg Friedrich Ernst Karl von Sachsen-Altenburg; Hildburghausen, 27 de agosto de 1789-Altemburgo, 25 de noviembre de 1868) fue duque de Sajonia-Altemburgo desde 1834 hasta su abdicación en 1848.

Biografía 

Él era el segundo hijo, pero el primer hijo sobreviviente de Federico, duque de Sajonia-Hildburghausen (de Sajonia-Altemburgo a partir de 1826) y de su esposa, la duquesa Carlota Georgina de Mecklemburgo-Strelitz. José sucedió a su padre como duque de Sajonia-Altemburgo después de su muerte, en 1834.

En 1814, él y su hermano, Jorge, lucharon con los aliados contra Francia en las guerras napoleónicas. Más tarde fue un general de división al servicio de Sajonia.

Construyó varios edificios en Altemburgo, pero su gobierno fue considerado conservador y resistente a la reforma; debido a ello, se vio obligado a abdicar durante la revolución civil de 1848.

Matrimonio y descendencia 

En Kirchheim unter Teck el 24 de abril de 1817, José se casó con la duquesa Amelia de Wurtemberg, hija del duque Luis de Wurtemberg y de su segunda esposa, la princesa Enriqueta de Nassau-Weilburg.

Tuvieron seis hijas:

 Alejandrina María Guillermina Catalina Carlota Teresa Enriqueta Paulina Luisa Isabel Federica Georgina (Hildburghausen, 14 de abril de 1818-Gmunden, 9 de enero de 1907), se casó el 18 de febrero de 1843 con el rey Jorge V de Hannover.
 Paulina Federica Enriqueta Augusta (Kirchheim unter Teck, 24 de noviembre de 1819-Hildburghausen, 11 de enero de 1825).
 Enriqueta Isabel Federica Teresa (Hildburghausen, 9 de octubre de 1823-Altemburgo, 3 de abril de 1915), permaneció soltera.
 Isabel Paulina Alejandrina (Hildburghausen, 26 de marzo de 1826-Oldemburgo, 2 de febrero de 1896), se casó el 10 de febrero de 1852 con el gran duque Pedro II de Oldemburgo.
 Alejandra Federica Enriqueta Paulina Mariana Isabel (Altemburgo, 8 de julio de 1830-San Petersburgo, 6 de julio de 1911), se casó el 11 de septiembre de 1848 con Constantino Nikoláyevich, gran duque de Rusia. Tras su matrimonio, ella tomó el nombre de Alejandra Iosifovna en su bautismo en la Iglesia ortodoxa rusa.
 Luisa (Altemburgo, 4 de junio de 1832-Hummelshain, 29 de agosto de 1833).

Honores 
Recibió las siguientes órdenes y condecoraciones:

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Hildburghausen
Duques de Sajonia del siglo XIX
Duques de Sajonia-Altemburgo
Militares de Sajonia
Militares de Prusia del siglo XIX
Grandes maestres de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica
Caballeros de la Orden del Águila Blanca (Rusia)